Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2017 bij de mannen voor de 116e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 28 mei tot en met 11 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger was de Serviër Novak Đoković. Hij verloor in de kwartfinales van de Oostenrijker Dominic Thiem.

De als eerste geplaatste Schot Andy Murray bereikte in de halve finales, daarin werd hij uitgeschakeld door de Zwitser Stanislas Wawrinka.

Winnaar werd de als vierde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal. In de finale won hij van de als derde geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka in drie sets. Nadal won het toernooi voor de tiende keer. Geen enkele speler won voordien ooit tienmaal hetzelfde grandslamtoernooi.

Algemeen

Geplaatste spelers

Deelnemers uit België en Nederland

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017